Иоанн IV
 Иван IV Грозный (1530—1584) — великий князь московский и всея Руси с 1533 года, первый царь всея Руси (с 1547 года).
 «Иоанн IV» — кантата Эмиля Паладиля (1860).
 «Иоанн IV» — пятиактная опера Жоржа Бизе (1865).
 Иоанн IV (ум. 1525) — епископ русской православной церкви, архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский.
 Иоанн IV (ум. 1166) — митрополит Киевский и Всея Руси.
 Иоанн IV (ум. 642) — папа римский с 24 декабря 640 по 12 октября 642 года.
 Иоанн IV Великий Комнин (1403—1459) — Трапезундский император.
 Иоанн IV Ласкарис (1250 — ок. 1305) — император Византии.
 Иоанн IV Постник (ум. 595) — Константинопольский патриарх в 582—595 гг. Почитается как святой в лике святителей.
 Иоанн IV (ок. 1831 — 1889) — император Эфиопии.
 Иоанн IV (977—1004) — герцог Неаполя в 992—1002 гг. Иоанн IV (род. 1965) — орлеанистский претендент на французский престол.
 Иоанн IV — католикос Кавказской Албанской церкви (893—902).

 См. также 
 Иоанн I
 Иоанн II
 Иоанн III
 Иоганн IV